Evart steht für:

 Evart (Michigan), Ort im Osceola County
 Evart Township, Osceola County, Michigan

Siehe auch:
 Evert (Begriffsklärung)
 Ewart